Bemba jezik može značiti:
 bemba jezik (kinyabemba), jezik iz Demokratske Republike Kongo,
 bemba jezik (ichibemba), jezik iz Zambije.
 
Vidi i: bembe jezik